Rađenović (serbisch-kyrillisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Rađenović (* 1975), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Zdravko Rađenović (* 1952), jugoslawischer Handballspieler